Paul är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Cornwall och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Paul ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Paul är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Havet är nära Paul åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Paul.  Närmaste större samhälle är Penzance,  km norr om Paul. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Cornwall